Коммунисти́ческая па́ртия Финля́ндии (, аббр. SKP, КПФ) — финская политическая партия. Была основана 29 августа 1918 года на проходившем в Москве учредительном съезде, прежнее радикальное крыло СДП. Была распущена в 1998 году. 28 октября 2011 года партия подала заявку в Министерство юстиции Финляндии с просьбой о восстановлении партии в партийном реестре.

С самого своего создания КПФ действовала в Финляндии на нелегальной основе, ЦК находился в Петрограде. Её деятельность в Финляндии была запрещена до 1944, её члены находились в тюрьмах. После окончания Второй мировой войны была легализована, её численность выросла до десятков тысяч членов. Партия вошла в Демократический союз народа Финляндии и на выборах её кандидаты были в списке союза.

В начале 1990-х партия прекращает политическую деятельность в связи с созданием Левого союза, а в 1992 попадает под банкротство. С 1997 зарегистрирована новая , образовавшаяся из исключённой в 1985—1986 годах оппозиции КПФ.

История 

В мае 1920 года в Финляндии была образована подконтрольная КПФ легальная Социалистическая рабочая партия Финляндии (ССТП), в которой также участвовали не входившие в компартию левые социал-демократы. На первых выборах, в которых ССТП участвовала (в 1922 году), она получила почти 15 % (128 тысяч) голосов.

В августе 1923 года правительство Кюёсти Каллио заключило под стражу большинство функционеров ССТП, включая всю парламентскую фракцию, сама партия была признана финским судом вне закона, а издание её газет было запрещено. Также подвергались гонениям и другие находившиеся под влиянием КПФ легальные партии, многие их члены были арестованы. Однако президент Каарло Юхо Стольберг был сторонником амнистии политических заключённых; сама ССТП была фактически воссоздана как Социалистическая электоральная организация рабочих и мелких хозяев, просуществовавшая до 1930 года.

Весной 1928 года в Финляндии прошла ещё одна волна арестов активистов левых партий и членов подпольной организации КПФ, а следующие многочисленные аресты коммунистов прошли в 1930—1933 годах.

КПФ получила право легальной деятельности только в 1944 году, после подписания перемирия с Советским Союзом.
С 1966 года представители партии начали входить в состав правительства страны.

В 1970—1980-е годы в партии раскол, между «тайстоистами» (названными так по имени одного из руководителей КПФ Тайсто Синисало, сторонниками безоговорочной ориентации на СССР, в основном сталинистами) и реформаторами во главе с председателем партии Аарне Саариненом. Оппозиция исключена из партии в 1985−1986 годах, но её сторонники создали новую Коммунистическую партию Финляндии (Содружество).

Официальная политическая деятельность КПФ прекратилась в 1992, когда компартия вместе со своим избирательным фронтом (Демократический союз народа Финляндии) вошла в партию Левый союз. Руководство партии собралось ещё раз в 1992 году, поскольку образовавшиеся вследствие биржевых спекуляций 80-х долги угрожали банкротством. В том же году высший суд подтвердил произошедшее в 1980-х как незаконную деятельность. После этого  получило власть над КПФ. Относящиеся к КПФ(С) округа получили право на дополнительное избрание представителей на съезд партии и он прошёл в августе 1996 года Съезд меняет название КПФ на Объединение Звезда (). Одновременно название КПФ перешло к КПФ(С). Объединение Звезда снимается с регистрации в 1998.

Председатели КПФ

Генеральные секретари КПФ 
 1935—1940:  (1894-1981)
 1944—1969: Вилле Песси (1902-1983)
 1969—1977: , 1932 г. р.
 1977—1981:  (1923-2007)
 1981—1984: Арво Аалто
 1984—1985:  (1936-2008)
 1985—1988:  (1945-2015)
 1988—1990: , 1946 г. р.
 1990—1992: , 1956 г. р.

Текущее положение Коммунистической партии Финляндии (1994) 
В настоящее время в КПФ (Содружество) состоят около 4 000 человек, образующих около 200 первичных организаций.

Председателем партии длительное время являлся Юрьё Хаканен (с 1994), а генеральным секретарем — Арто Виитаниэми (с 1994). В 2013 году их на двух должностях сменил современный художник, открытый гей и член городского совета Хельсинки Юка-Пекка Вайсанен. Вице-председателем является Лена Гульден (с 2007).

Органом КПФ является еженедельник Тиэдонантая, (Tiedonantaja, Известия, информатор) главный редактор Эркки Суси.

Молодёжная организация партии — Коммунистический союз молодежи Финляндии.

По результатам парламентский выборов 2007 года КПФ (1994) получила 18 277 голосов (0,7 %), парламентских выборов 2011 года 9,232 голосов (0,3 %) и не получила ни одного места в парламенте страны.

На данный момент большую часть членов партии составляют безработные, а не рабочие. Одним из требований КПФ перед выборами в Эдускунту было требование пособия по безработице в 900 евро, что примерно соответствует зарплате низкооплачиваемых работников. Также партия проводит сбор подписей в память руководителя КНДР Ким Чен Ира.

См. также 
 Коммунистическая партия Финляндии (1994)
 Тойво Антикайнен
 Мартта Коскинен
 Лео Лаукки

Примечания

Ссылки 
 Коммунистическая партия Финляндии. Официальный сайт
 Tiedonantaja, еженедельная газета КПФ
 Статья на официальном сайте МИД Финляндии
 Коммунистическая партия Финляндии 

Политические партии по алфавиту
Политические партии, основанные в 1918 году
Появились в 1918 году в Финляндии
Бывшие политические партии Финляндии
Коммунистические партии Финляндии